Дми́тровская — название объектов железнодорожного транспорта в Москве:

 «Дмитровская» — станция Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена.
 Дмитровская — действующий остановочный пункт Рижского направления Московской железной дороги (МЦД-2).
 Дмитровская — проектируемый остановочный пункт Савёловского направления Московской железной дороги (МЦД-1).

См. также 
 
 
 
 
 
 Дмитровск